New Star Soccer es un videojuego creado en el año 2000 por Simon Read. La trama del juego es que el protagonista o el jugador, tiene que usar a un jugador real, que empieza jugando en el equipo que haya elegido el jugador, y así después jugar partidos, desde el comienzo, o desde el banco de suplentes. A diferencia de sus secuelas (NSS 2,3,4 y 5) la primera versión no cuenta con jugadores, además de mencionar que en sus últimas secuelas (3, 4 y 5) la forma de jugar cambia ya que el jugador puede usar a su jugador a su antojo.

Secuelas 
A partir de este juego, Simon Read, el autor del juego, decidió mejorarlo, y a partir de esa idea, creó New Star Soccer 2, 3, 4 y 5 en 2003, 2005/06, 2008, 2009 y 2011  respectivamente. Las mejoras que presentaron estos juegos fueron lo que hizo a NSS famoso.
Este juego se hizo famoso también con sus actualizaciones, y se dio en plataformas como tabletas, celulares y computadoras.

Jugabilidad 
Las primeras versiones (NSS 1, 2) cuentan con un juego textual, donde el jugador interviene en ciertas ocasiones y la frecuencia de estas depende de varios factores, como la relación con el equipo. En las siguientes versiones del juego, la persona toma control de su jugador sobre el campo de juego. Cabe destacar que en NSS 1, 2 y 5 el juego es en 2D, y solo en NSS 4 el juego fue en 3D.

Una de las cosas relevantes de New Star Soccer es que este es un juego realista, ya que en el personaje influye su relación con amigos, familia, patrocinadores (Los patrocinadores se te ofrecen al mejorar habilidades), director técnico, compañeros de equipo y aficionados puede tomar alcohol, comprar autos, pedir transferencias, entre muchas otras cosas.

Videojuegos de fútbol
Franquicias de videojuegos
Videojuegos desarrollados en Reino Unido
Videojuegos para Windows